Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2002 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Локомотив (Москва) 

* Во второй строчке указана статистика в Золотом матче.

ЦСКА (Москва) 

* Во второй строчке указана статистика в Золотом матче.

Спартак (Москва)

Торпедо (Москва)

Крылья Советов (Самара)

Сатурн-REN TV (Раменское)

Шинник (Ярославль)

Динамо (Москва)

Ротор (Волгоград)

Зенит (Санкт-Петербург)

Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

Алания (Владикавказ)

Уралан (Элиста)

Торпедо-ЗИЛ (Москва)

Анжи (Махачкала)

Сокол (Саратов)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Ссылки 
 Статистика команд Чемпионата России по футболу 2002 на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Золотой матч

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам